Robin Pacek, (* 17. března 1991 v Kristianstadu, Švédsko) je švédský zápasník – judista polského původu.

Sportovní kariéra 
Narodil se do polské rodiny. Jeho otec Ryszard, bývalý zápasník – klasik, původem z Valbřichu, imigroval do Švédska v osmdesátých letech. Judu se věnuje po vzoru svého staršího bratra Martina. Přípravuje se v Kristianstadu a jako univerzitní student v Uppsale pod vedením Roberta Erikssona. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu, kde v úvodním kole prohrál na juko s Američanem Travisem Stevensem.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Robina Paceka na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Robina Paceka na Judobase.org

Švédští judisté
Švédští olympionici
Narození v roce 1991
Narození 17. března
Žijící lidé
Muži